Scharenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Scharenberg (1766–1852), deutscher Maler
 Albert Scharenberg (* 1965), deutscher Politikwissenschaftler und Historiker
 Dirk Meyer-Scharenberg (* 1954), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Eberhard Scharenberg (1900–1985), deutsche Militärperson

 Katja Scharenberg (* 1980), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Konstantin Scharenberg (1892–1982), US-amerikanischer Hochschullehrer, Professor für Neuropathologie
 Lucy Scharenberg (* 1976), deutsche Kinderbuchautorin
 Otto Wilhelm Scharenberg (1851–1920), deutscher Architekt und Baubeamter
 Swantje Scharenberg (* 1965), deutsche Sporthistorikerin
 Theodor Scharenberg (1820–1899), deutscher Jurist
 Wilhelm Scharenberg (1815–1857), deutscher Mineraloge 
 Wolfgang Scharenberg (1883–1969), deutscher Rechtsanwalt und Notar

Scharenberg ist der Name folgender Orte:
 Scharenberg, Ortsteil der Gemeinde Neustadt (Wied) im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz

Scharenberg ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Scharenberg (Bad Harzburg), Erhöhung in Schlewecke (Bad Harzburg) im Landkreis Goslar in Niedersachsen

Siehe auch:
 Scharrenberg